Серге́й Ю́рьевич Во́лков:
 Волков, Сергей Юрьевич (род. 1980) — российский футболист.
 Волков, Сергей Юрьевич — писатель-фантаст.